Йона Яхав (, 19 июня 1944 года, Хайфа, Мандатная территория Палестина) — израильский  и политик, в 1996-99 — депутат Кнессета от Израильской партии труда «Авода», с 2003 по 2018 год  — мэр Хайфы.

Биография 

Яхав родился в Хайфе во времена Британского мандатного периода. Во время своей национальной службы он достиг звания подполковника в  Армии обороны Израиля. Обучался праву в Еврейском университете в Иерусалиме, получил степень бакалавра права (LL.B), затем продолжил свои юридические исследования в Лондонском университете, где он служил в качестве генерального секретаря .

По возвращении в Израиль Яхав стал активным участником политической жизни. Он был советником министра транспорта Гада Яакоби и официальным представителем Тедди Колека, мэра Иерусалима. На  в 1996 году он прошёл в Кнессет 14 созыва по спискам Израильской партии труда «Авода» и служил в качестве председателя подкомитета по вопросам банковской деятельности. Однако, он потерял свое место в Кнессете после  1999 года.

Яхав позже покинул «Аводу»и присоединился к партии «Шинуй». В 2003 году он был избран мэром Хайфы, выдвигаясь от блока партий «Шинуй» и «», уже служа до этого в качестве заместителя мэра. 29 июня 2006 года он перешел на сторону партии «Кадима», но остался мэром города. Он также является председателем Хайфской экономической корпорации, а ранее руководил организацией Хайфского Международного кинофестиваля и исполнительным руководством городского театра.

Публикации 
 Анатомия краха Трудовой партии (, совместно с Шевахом Вайсом, 1977)
 Клевета и Злословие () (1987, обновлено и переиздано в 1996)

Примечания

Ссылки 
 Йона Яхав на сайте Кнессета

Политики Израиля
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Выпускники Лондонского университета

Депутаты кнессета XIV созыва